Het Water (George Grard) - bronzen beeldhouwwerk
 Het water (Marco Borsato) - nummer van Marco Borsato
 Het Water (Midden-Aarde) - rivier uit het werk van Tolkien